Mourão ist der Name folgender Orte:
 Mourão, eine Kleinstadt in Portugal
 Mourão (Vila Flor), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Vila Flor, Portugal

Mourão ist der Familienname folgender Personen:

 Catarina Mourão (* 1969), portugiesische Regisseurin und Filmemacherin
 David Mourão-Ferreira (1927–1996), portugiesischer Schriftsteller
 Gabriela Mourão (* 1999), brasilianische Sprinterin
 Gerardo Mello Mourão (1917–2007), brasilianischer Schriftsteller
 Hamilton Mourão (* 1953), brasilianischer Politiker und General
 Jaqueline Mourão (* 1975), brasilianische Sportlerin
 Olímpio Mourão Filho (1900–1972), brasilianischer General

Mourão bzw. Mourao bezeichnet:
 den nach R. R. de Freitas Mourão benannten Asteroiden (2590) Mourão